Hranice má různé významy:

 hranice
 státní hranice
 datová hranice
 hranice (oheň)
 hranice produkčních možností
 hranice množiny
 limit
 srovnaný kusový materiál do tvaru hranolu – například hranice dřeva
 hranice (mlýn) – trámová konstrukce na níž je ve mlýně usazen mlýnský kámen (spodek)

 sídelní celky
 Hranice (okres Přerov) – město v okrese Přerov (železniční stanice Hranice na Moravě)
 Hranice (okres Cheb) – město v okrese Cheb (hlavní katastrální území Hranice u Aše, železniční stanice Hranice v Čechách)
 Hranice (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice (katastrální území Hranice u Nových Hradů)
 Hranice (Červené Pečky) – část městysu Červené Pečky, kdysi šlechtický dvůr
 Hranice (Karviná) – část města Karviná, okres Karviná
 Hranice (Nový Knín) – část města Nový Knín, okres Příbram
 Hranice (Maleč) (katastrální území Hranice u Malče) – část obce Maleč, okres Havlíčkův Brod
 Hranice (Rokytnice nad Jizerou) – část města Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
 Hranice (Slavošov) (katastrální území Hranice u Slavošova) – část obce Slavošov, okres Kutná Hora

 umělecká díla
 Hranice (román) – román polské spisovatelky Zofie Nałkowské
 Hranice (krátký film) – český krátkometrážní film režiséra Martina Koppa z roku 2006

Externí odkazy